Tagalog kan henvise til:

Sprog
 Tagalog (sprog), et sprog, der tales i Filippinerne
 Gammel tagalog, en arkæisk udgave af sproget
 Batangas tagalog, en dialekt
 Filippinsk (sprog), standardudgaven af tagalog, der er Filippinernes officielle sprog
 Baybayin, et tagalog skriftsprog
 Tagalog (Unicodeblok)

Andet
 Tagalog (befolkningsgruppe), en stor etnisk gruppe i Filippinerne
 Sydlige Tagalog, en region i det sydlige Luzon, der er tagalog-folkets hjemland
 Republikken Tagalog eller Katagalugan, revolutionære regeringer under den filippinske revolution
 Tagalogkrigen, et andet ord for den filippinske revolution